Toponímia:
 Davenport (Califòrnia)
 Davenport (Dakota del Nord)
 Davenport (Florida)
 Davenport (Iowa)
 Davenport (Oklahoma)
 Davenport (Nebraska)
 Davenport (Washington)
 Biografies:
 Jack Davenport (Suffolk, 1973), actor anglès 
 Lindsay Davenport (Palos Verdes, Califòrnia, 1976), tennista estatunidenca
 Nigel Davenport (Shelford, 1928- Londres, 2013), actor anglès